Шумятино — название нескольких населённых пунктов:
 Шумятино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Шумятино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.